Оксидендрум () — монотипный род растений семейства Вересковые. Единственный представитель —

Ареал 
Растения встречаются в восточной части Северной Америки, от юга южной Пенсильвании до северо-запада Флориды, а также западнее до южного Иллинойса. Часто рассматриваются в качестве компонента дубово-верескового леса.

Биологическое описание 
Листопадные деревья высотой до 12 м. Ствол до 50 см в диаметре. Листья 8—20 см в длину и 4—9 см в ширину, с зазубренным краем, тёмно-зеленого цвета, расположены по спирали. Цветки белые, мелкие, колокольчатые, пахучие. Плод представляет собой опушённую капсулу, которая составляет от 6 до 13 мм и содержит много мелких семян; плодоножка изогнутая.

Использование в культуре 
Оксидендрум отличается высокой зимостойкостью и выращивается в северных районах как декоративное растение на газонах и в парках. Багровая осенняя окраска листьев растений считается особенно красивой. Деревья являются медленно растущими и теневыносливыми, но растут и в солнечных местах. Кислые листья вида Oxydendrum arboreum употребляются в пищу в сыром виде; изучалось их применение в медицине.

Примечания

Литература 
 Schafale, M. P. and A. S. Weakley. 1990. Classification of the natural communities of North Carolina: third approximation. North Carolina Natural Heritage Program, North Carolina Division of Parks and Recreation.
 Keeler, Harriet L. (1900). Our Native Trees and How to Identify Them. New York: Charles Scribner’s Sons. pp. 192–194.

Ссылки 
 The Natural Communities of Virginia Classification of Ecological Community Groups (Version 2.3), Virginia Department of Conservation and Recreation, 2010
 Plants For A Future: Oxydendrum arboreum (L.) DC. 

Вересковые
Декоративные деревья
Монотипные роды растений